New Paltz – comune della contea di Ulster, nello stato di New York, negli Stati Uniti d'America
 New Paltz – villaggio della contea di Ulster, nello stato di New York, negli Stati Uniti d'America